Hawksworthia är ett släkte av svampar. Hawksworthia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hawksworthia